Das sechste 500-km-Rennen auf dem Nürburgring, auch VI. Intern. ADAC-500-km-Rennen, Nürburgring, wurde am 5. September 1965 auf der Nordschleife des Nürburgrings ausgefahren und war der 18. Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.

Das Rennen 

Beim 500-km-Rennen des Jahres 1965 gab es den ersten Gesamtsieg von Automobiles Alpine in der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Die belgischen Brüder Lucien und Mauro Bianchi gewannen das Rennen auf einem Alpine M65. Zweiter wurde Gerhard Mitter, der einen Werks- Abarth 1300 OT fuhr. Mitter war eigentlich Porsche-Werksfahrer und erhielt für dieses Rennen die Freigabe, um für Abarth zu starten.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1 nicht gestartet
2 nicht gestartet
3 nicht gestartet
4 nicht gestartet

Nur in der Meldeliste 

Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 102
 Gestartet: 85
 Gewertet: 48
 Rennklassen: 10
 Zuschauer: 20000
 Wetter am Renntag: stark bewölkt
 Streckenlänge: 22,810 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 3:40:42,100 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 22
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 501,820 km
 Siegerschnitt: 136,425 km/h
 Pole Position: unbekannt
 Schnellste Rennrunde: Lucien Bianchi – Alpine M65 (#7) – 9:38,900 = 141,848 km/h
 Rennserie: 18. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1965

Weblinks 

 Ergebnisse

Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1965
Nürburgring
Sportveranstaltung in Rheinland-Pfalz
Motorsportwettbewerb in Deutschland